Ruden steht für:

 Ruden (Insel), eine in der Ostsee gelegene Insel
 Ruden (Kärnten), eine Gemeinde im  Bezirk Völkermarkt in Österreich
 Ruden (Gemeinde Zederhaus), Rotte in der Gemeinde Zederhaus, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Ruden, deutscher Name der Gemeinde Roudné, Okres České Budějovice, Tschechien
 Ruden, deutscher Name des Ortes Małe Rudy, Gemeinde Szubin, Powiat Nakielski, Polen
 Ruden, deutscher Name des Ortes Gondo in der Gemeinde Zwischbergen, Kanton Wallis, Schweiz
 Ruden, früherer Name des GST-Schulschiffes für Sporttaucherausbildung, siehe Artur Becker (Schiff) 

Ruden ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Ruden (* 1942), deutscher Künstler
 Gerhard Ruden (* 1946), deutscher Politiker
 Paul Ruden (1903–1970), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Von Ruden